KUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamusi (Papua Nuova Guinea)